Judonchulus är ett släkte av rundmaskar. Judonchulus ingår i familjen Mononchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Judonchulus